«Описание земли Камчатки» — одноимённые книги разных авторов.

Могут означать:

 Крашенинников С. П.. Описание земли Камчатки. Санкт-Петербург, 1755 (на русском языке). В 2 томах.

 Стеллер Г. В.. Описание земли Камчатки. Франкфурт и Лейпциг, 1774 (На немецком языке).